Renault 25 — автомобиль бизнес-класса от французского автопроизводителя Renault. Модель производилась с 1983 по 1992 год. Самая роскошная и элитарная модель из всех Renault, в 1985 году получила на конкурсе Европейский автомобиль года второе место. Несмотря на наличие проблем с электроникой (особенно в моделях до обновления в 1988) автомобиль пользовался успехом как у себя на родине во Франции, так и в других западно-европейских странах. Эта модель производилась только на одном заводе в , около Гавра, Франция.

Описание 
Автомобиль был представлен в конце 1983 года, как модель 1984-го. По сравнению с предшествующими Renault 20 и Renault 30, «двадцатьпятая» была большим шагом вперед по всем пунктам. Дизайн принадлежит перу , автору Citroën SM, и имеет нетрадиционную стилистику. Во-первых яркой частью автомобиля является «огибающее» заднее стекло, а во-вторых автомобиль создан таким образом чтобы скрыть хэтчбек под видом седана, как более популярным кузовом за пределами Франции.

25 был одним из первых автомобилей, спроектированных с учётом аэродинамики кузова — аэродинамический коэффициент которого составлял всего 0.31, что положительно сказалось на экономичности модели. Модификация TS, в свою очередь, имела коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0.28, благодаря чему в первое время выпуска автомобиля имела лучший показатель экономичности в классе.

Технические характеристики 
Все модификации имели передний привод, и 4- или 6-цилиндровые двигатели, расположенные продольно, перед передней осью автомобиля. Динамика модели была выше среднего показателя в классе, а версия V6 Turbo составляла конкуренцию Mercedes-Benz E-класса И BMW 5-й серии.

25 имела высокие оценки покупателей за прекрасный комфорт и превосходную управляемость. Новая механическая коробка передач отличалась точным и мягким переключением. Несмотря на спорный дизайн салона от  (известным по дизайну Lamborghini), он получился очень просторным, светлым и удобным для пассажиров.

Оснащение модели изначально было очень высоким и задало дальнейший тон во французском автомобилестроении. Среди прочего, на автомобиль устанавливались электростеклоподъемники, голосовые предупреждения бортового компьютера, и джойстик управления автомагнитолой на руле (одни из первых в мире). С появлением Renault 25, впервые после второй мировой войны у Renault появился реальный шанс выйти на рынок автомобилей бизнес-класса за пределами Франции.

В 1988 году обновился дизайн передней части автомобиля, форма задних фонарей, улучшилась отделка салона и обновилась передняя подвеска. Это помогло модели выдержать конкуренцию с другими французскими автомобилями в этом классе — Peugeot 605 и Citroën XM.

На базе Renault 25 также производили удлиненную версию Renault 25 Limousine — она была длиннее на 227 мм и была представлена в двух модификациях. В стандарте задние сиденья не отличались от базовой модели, а в версии Executive в заднем ряду было два раздельных сиденья с индивидуальными электрорегулировками. В связи с небольшим спросом на удлиненные версии производство было свернуто уже в 1985 году, всего через два года после начала.

Производство было прекращено в 1992 году и на замену пришла модель Renault Safrane. В Германии в 1986 году Renault 25 V6 Turbo с двигателем 2,5 л, 181 л. с. стоила от 48 850 DM — на уровне Mercedes S-klasse или BMW 728.

Примечания

Ссылки 

25